Vipsania Agripina puede hacer referencia a las siguientes romanas:

 Vipsania Agripina (esposa de Germánico), Agripina la Mayor, cuyo nomen no ha quedado registrado.
 Vipsania Agripina (esposa de Tiberio), Vipsania, de la que no se sabe si tuvo cognomen.